Круглый доспех — латный доспех округлых форм, разными авторами под ним понимается:
 a) Миланский доспех
 b) Переходной доспех от готического доспеха к максимилиановскому (называемый стиль Schott-Sonnenberg по Оакешоту, и Круглым по Функенам)
 c) варианты максимилановского доспеха не имеющие рифления

Полный доспех